Аванти (; , в превод Напред) може да се отнася за:

 Аванти, италиански всекидневник
 Аванти (солунски вестник), сефарадски еврейски вестник